

Toponymes 
 Chemnitz, ville de Saxe en Allemagne
 Chemnitz, district du Land de Saxe
 La Chemnitz, rivière allemande

Patronymes 
 Bogislaw Philipp von Chemnitz (1605-1678), ou Bogislaw Philipp Chemnitz, théologien et historiographe
 Guldborg Chemnitz (1919-2009), femme politique groenlandaise
 Johann Hieronymus Chemnitz (1730-1800), conchyliologiste allemand
 Kathrine Chemnitz (1894-1978), femme politique groenlandaise
Martin Chemnitz (1522-1586), théologien allemand

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme